Ben Watson (motorcrosser), Brits motorcrosser
 Ben Watson (voetballer), Engels voetballer